

Letteratura 
 1985 – romanzo di Anthony Burgess del 1978
 1985 – romanzo di György Dalos del 1983

Musica 
 1985 – album di Riccardo Fogli del 1985
 1985 – album degli Enuff Z'nuff del 1994
 1985 – singolo dei Bowling for Soup del 2004
 1985 – album dei Boris del 2019
 MCMLXXXV – album dei Rufio del 2003

Altro 
 1985 – anno del XX secolo
 1985 – numero naturale
 1985 – film del 2018 diretto da Yen Tan
 1985: The Day After – videogioco del 1984
 1985 Hopmann – asteroide della fascia principale del sistema solare